Existem duas versões da "Tradução do Novo Mundo" (TNM), Bíblia publicada pelas Testemunhas de Jeová. 
Uma edição de 1961 que passou por leves revisões até 1984, e uma edição completamente nova de 2013 bem diferente da anterior. Clique abaixo para escolher a versão: 

Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas (edição de 1961 a 1984) — versão bíblica antiga e mais literalista das Testemunhas de Jeová

Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada (edição de 2013) — versão bíblica mais recente e mais fácil de ler das Testemunhas de Jeová

Desambiguação
